«Бетти» () — американский ситком, премьера которого состоялась на телеканале CBS 11 октября 2000 года. Главную роль исполнила Бетт Мидлер. Всего было снято 18 эпизодов, 16 из которых было показано в эфире.

Описание 
В сериале Бетт Мидлер играет саму себя — «божественную звезду», однако её фамилия или фамилия членов её семьи ни разу не произносится, дабы создать некоторую разницу между реальной жизнью и телевизионной. Бетт живет в роскошном доме в Лос-Анджелесе, её муж — профессор истории в университете, вместе они уже почти 20 лет, они воспитывают 13-летнюю дочь. Также нам показывают её подругу, а по совместительству менеджера, Конни Рэндольф, а также помощника Оскара.

В ролях 
 Бетт Мидлер — Бетти
 Кевин Данн (1—12) и Роберт Хэйз (16—18) — Рой
 Линдси Лохан (1) и Марина Малота (2—18) — Роуз
 Джоанна Глисон — Конни Рэндольф
 Джеймс Дрейфус — Оскар

В сериале в качестве приглашённых гостей неоднократно появлялись такие знаменитости как Дэнни Де Вито, Джордж Сигал, Бренда Сонг, Шэрон Лоуренс, Тим Карри, Дэвид Джеймс Эллиотт, Опра Уинфри, Эшли Тисдейл, Тони Данза, Долли Партон, Оливия Ньютон-Джон, Джон Ловитц.

Список эпизодов

Производство 
Первоначально на роль Роуз была выбрана Линдси Лохан. После съёмок пилотного эпизода команда решила продолжить работу над сериалом в Лос-Анджелесе, а не в Нью-Йорке. Лохан отказалась от участия в проекте, поскольку не хотела надолго уезжать из родного города. Пилотную серию решили не переснимать, поскольку, предположительно, он мог привлечь внимание зрителей из-за Линдси, которая была на тот момент уже известна по роли в «Ловушке для родителей». Последующие эпизоды уже снимались с актрисой Мариной Малотой.

Спустя время Кевин Данн начал выражать все большее недовольство по поводу незначительности своей роли, а также отсутствия развития персонажа. После 12 эпизодов актёр покидает сериал. В следующих трёх эпизодах персонаж только упоминается. В 16 серии мужа Бетт уже играет Роберт Хейз.

Награды и номинации 
В 2001 году за роль в сериале Бетт Мидлер выиграла награды за лучшую комедийную актрису на премиях People’s Choice Awards и TV Guide Award, а также была номинирована на «Золотой глобус».

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, запущенные в 2000 году
Телесериалы США, завершённые в 2001 году
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы Sony Pictures Television
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе